Scheldeprijs 2022 – 110. edycja wyścigu kolarskiego Scheldeprijs, która odbyła się 6 kwietnia 2022 na trasie o długości niespełna 199 kilometrów, biegnącej z holenderskieg Terneuzen do belgijskiego Schoten. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

UCI ProSeries 2022
Wyścigi kolarskie w Belgii
2022 w Belgii